Klasifikace dat může být
 Klasifikace dat (data management) – součást procesu Řízení životního cyklu informací
 klasifikace (umělá inteligence) – jedna ze základních úloh ve strojovém učení a při dolování dat
 statistická klasifikace
 přiřazení úrovně citlivosti utajovaným informacím (citlivá informace)
 určení typu dat

Související články 
 Klasifikace
 Referenční data
 Master data
 Kategorizace